Square mile bezeichnet
 ein altes Flächenmaß, siehe Quadratmeile

Square Mile bezeichnet
 angelehnt an das Flächenmaß die City of London